Human se poate referi la:
 Human, al patrulea album de studio al formației de death metal Death.
 Human, primul single de pe cel de-al treilea album de studio al formației americane The Killers.